Ágii Apóstoli (ou Áyii Apóstoli, , « Saints Apôtres ») désigne plusieurs localités du monde hellénique, baptisées en l’honneur des apôtres.

En Grèce 
 
 Ágii Apóstoli (Attique)
 
 Ágii Apóstoli (Petriés, Eubée)